Virgin Group
 Virgin Atlantic Airways - companhia áerea britânica
 Virgin Media - um conglomerado de mídia britânico
 Virgin Records - gravadora britânica
 Virgin EMI Records - gravadora britânica, uma divisão da Universal Music Group. 
 Virgin Racing - equipe de Fórmula 1
 The Virgins - banda dos Estados Unidos

Localidades 
Virgin (Utah) - cidade dos Estados Unidos

Desambiguação

es:Virgen
fi:Neitsyt (täsmennyssivu)
fr:Vierge
hr:Djevica
ia:Virgine (disambiguation)
lb:Jongfra (Homonymie)
pl:Dziewica
ro:Fecioară